Име Милан Узелац се може односоти на следеће личности
 Милан Узелац (1867—1954), аустроугарски генерал, српског порекла и командант ваздухопловства Краљевине СХС, 
 Миле Узелац (1913—1987), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије,
 Милан Узелац (1914—1944), кожарски радник и политички комесар Трећег посавског батаљона Трећег сремског НОП одреда, или
 Милан Узелац (1932—2005), председник Председништва Централног комитета Савеза комуниста БиХ од 1986. до 1988. године